Та́ра и Тара́:

 Тáра — ёмкость для хранения и транспортирования продукции.

Топонимы

Населённые пункты 
 Тара — город в Омской области.
 Тара́ — село в Белорецком районе Башкортостана.
 Тара — посёлок в Японии.
 Тара — тауншип в округе Суифт, Миннесота.
 Тара — тауншип в округе Траверс, Миннесота.
 Архон Тара — покинутое селение в Алагирском районе Северной Осетии — Алании

Аэропорт 
 Тара — посадочная площадка местных воздушных линий в Тарском районе Омской области.

Реки 
 Тара (приток Джазатора) — река в России (в Республике Алтай), приток Джазатора.
 Тара (приток Дрины) — река в Черногории и Боснии и Герцеговине (в Республике Сербской), вместе с рекой Пивой образует Дрину.
 Тара (приток Иртыша) — река в России (в Новосибирской и Омской областях).
 Тара (приток Клязьмы) — река в России (во Владимирской области).
 Тара (приток Сева) — небольшая речка в России (в Брянской области), приток Сева.

Другие географические объекты 
 Тара — холм в Ирландии, легендарная резиденция Высоких королей Ирландии.
 Тара — гора в Японии.
 Тара — горный массив в западной части Сербии.
 Тара — национальный парк в Сербии

В религии и мифологии 
 Тара — в буддизме: женщина-бодхисаттва, превратившая свою женственность в средство спасения живых существ.
 Тара — один из аспектов Махадеви, Кали или Парвати в индуизме.
 Тара — жена мудреца Брихаспати в индуизме.

В массовой культуре 
 Тара — кошка, ставшая знаменитой после размещения на YouTube видеозаписи с камер наблюдения, на которой были запечатлены её самоотверженные действия для защиты четырёхлетнего сына хозяев в момент нападения собаки.
 Тара Кинг — одна из героинь сериала «Мстители», агент английской разведки, зачисленный в министерство в конце 1960-х.
 Тара — название поместья семейства О'Хара в романе Унесённые ветром Митчелл Маргарет.

Персоналии 
 Тара (род. 1971) — сценическое имя американского реслера Лизы Мари Варон.
 Тара, Шарык (1930—2018) — турецкий бизнесмен, основатель компании Enka.

См. также 

 (5863) Тара — околоземный астероид из группы Амура (III).
 Усть-Тара — деревня в Тарском районе Омской области.
 Tara (значения)

Примечания